Луї Розьє (; 5 листопада 1905, Шад-Бофор, Франція — 29 жовтня 1956, Нейї-сюр-Сен, Франція) — французький автогонщик, пілот Формули-1 (1950-1956).

Посилання

Примітки 

Пілоти Формули-1
Французькі автогонщики
Французькі пілоти Формули-1